Овсейчук — фамилия. Известные носители:
 Овсейчук, Валерий Александрович (1936) — российский экономист.
 Овсейчук, Олеся Константиновна (1985) — российская самбистка и дзюдоистка.